Alexander Nevskij-katedralen kan syfta på flera olika ortodoxa kyrkor.

Alexander Nevskij-katedralen, Sofia i Bulgarien
Alexander Nevskij-katedralen, Tallinn i Estland 
Alexander Nevskij-katedralen, Paris i Frankrike
Alexander Nevskij-katedralen, Warszawa i Polen